Astracan, ciutat al sud de la Rússia europea capital de la província homònima
 Kanat d'Astracan, estat feudal existent entre els segles  i  a l'àrea adjacent a la ciutat d'Astracan 
 Província d'Astracan, subjecte federal de Rússia